Saint-Laurent-de-la-Salanque er en by og kommune i departementet Pyrénées-Orientales i Sydfrankrig.

Saint-Laurent-de-la-Salanque er også hovedby i en kanton af samme navn,

Geografi 
Saint-Laurent-de-la-Salanque afgrænses mod nord af indsøen Etang de Salses og mod syd af floden Agly. Nærmeste byer er mod øst Le Barcarès (5 km) og mod sydvest Torreilles (3 km). Perpignan ligger 13 km mod sydvest.

Demografi

Udvikling i folketal

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Les Pyrénées Catalanes

Byer i Pyrénées-Orientales